Die NFL-Saison 1987 war die 68. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 13. September 1987 und endete am 28. Dezember 1987.

Nach dem zweiten Spieltag rief die Spielergewerkschaft National Football League Players Association (NFLPA) aufgrund des ausgelaufenen Collective Bargaining Agreement  (CBA), eine Art Tarifvertrag, einen Streik aus. Allerdings spielten ca. 15 % der Profis trotzdem weiter, darunter einige Stars. Der dritte Spieltag wurde abgesagt, die Spieltage 4 bis 6 durch kurzfristig verpflichtete Ersatzspieler durchgeführt. Durch die Presse und die Fans wurden die von diesen Spielern durchgeführten Spiele nicht als reguläre NFL-Spiele angesehen. Meist fanden die Spiele vor weniger als 10.000 Zuschauern statt.

ESPN wurde der erste Kabel-TV-Kanal, der NFL-Spiele übertrug.

Mit Markus Koch in der Abwehr der Redskins gewann der erste deutsche Feldspieler einen Super Bowl. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 7. Februar 1988 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 

Der NFL Draft 1987 fand vom 28. bis 29. April im New York Marriott Marquis in New York City statt. Mit dem Erstrunden-Pick wählten die Tampa Bay Buccaneers den Quarterback und Gewinner der Heisman Trophy Vinny Testaverde von der University of Miami.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1987
 Houston sicherte sich den ersten AFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–4 gegenüber 5–6 von Seattle).
 Chicago sicherte sich den 2. Platz in der Play-off-Setzliste der NFC aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (9–2 gegenüber 9–3 von Washington).
 New England beendete die Saison vor Miami in der AFC East aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Dallas beendete die Saison vor St. Louis und Philadelphia in der NFC East aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–4 gegenüber 3–5 von St. Louis und Philadelphia).
 St. Louis beendete die Saison vor Philadelphia in der NFC East aufgrund ihrer Conference-Bilanz (7–7 gegenüber 4–7 von Philadelphia).
 Tampa Bay beendete die Saison vor Detroit in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (3–4 gegenüber 2–5 von Detroit).

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 3. Januar und liefen bis zum 17. Januar 1988.
Die Washington Redskins gewannen ihren zweiten Super Bowl.

Super Bowl XXII 

Der Super Bowl XXII fand am 31. Januar 1988 im Jack Murphy Stadium in San Diego, Kalifornien statt. Im Finale trafen die Washington Redskins auf die Denver Broncos.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)

1987
American-Football-Saison 1987